Мочище может означать:

Населённые пункты 
 Мочище — дачный посёлок в Мочищенском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области.
 Мочище — станция в Станционном сельсовете Новосибирского района Новосибирской области.
 Мочище — починок в Шарканском районе Удмуртии.

Прочее 
 Мочище — спортивный аэродром вблизи Новосибирска.